V. Leó bizánci császár (775–820, uralk. 813–820)
V. Leó pápa (uralk. 903–904)
V. Leó örmény király (1342–1393, uralk. 1374–1375)